Die 29. Schacholympiade 1990 wurde vom 16. November bis 4. Dezember 1990 in Novi Sad ausgetragen.

Endstand der Schacholympiade 1990 als Fortschrittstabelle 

Das Turnier wurde in 14 Runden nach Schweizer System ausgetragen. Primäres Wertungskriterium waren die Brettpunkte, bei deren Gleichheit die Buchholz-Wertung.

Anmerkungen 
 Die hier als DDR benannte Mannschaft vertrat den Schachverband der DDR, obwohl zu diesem Zeitpunkt sowohl der Staat als auch der Schachverband nicht mehr existierten. Die Mannschaft der BR Deutschland vertrat den Deutschen Schachbund der "alten" Bundesrepublik.
 Honduras reiste verspätet an. Das Erstrundenspiel gegen Guatemala wurde kampflos mit zwei Brettpunkten für den Gegner gewertet.

1990 Tabelle
Liste (Schach)
Schach 1990